Cabello se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marta N. Cabello
 Marta Noemí Cabello